Fiat Fastback - Concept car presentata nel 2018
Fiat Fastback - Crossover SUV prodotto e commercializzato nel mercato sudamericano dal 2022